Кресак, Любор (; 1927—1994) — чехословацкий и словацкий астроном
 Кресак () — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Кресак () — коммуна во Франции, департамент Ло